Гринюка Богдан Михайлович (нар. 1990) — український науковець, історик, археолог, краєзнавець.